Dans le domaine militaire,  peut désigner :

États-Unis

France 
 d'infanterie (France)

URSS

Note